Interocrea är ett släkte av insekter. Interocrea ingår i familjen spottstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spottstritar
Interocrea